Răchita  se poate referi la următoarele:

Plante  
 Răchită, salcie
 Răchitan, plantă erbacee din familia Lythraceae

Localități 
 Răchita, Alba
 Răchita, Caraș-Severin
 Răchita de Jos, Dolj
 Răchita de Sus, Dolj
 Răchita, Timiș

Valea Răchitei 
 Valea Răchitei, sat în județul Caraș-Severin
 Râul Valea Răchitei

Altele 
 Răchițaua, Hunedoara
 Râul Răchițeasca
 Irina Răchițeanu
 Pârâul Răchitelor
 Valeriu Răchită

Vezi și 
 Râul Răchita (dezambiguizare)

 Răchiți (dezambiguizare)
 Răchitiș (dezambiguizare)
 Răchițele (dezambiguizare)
 Răchitova (dezambiguizare)
 Răchitoasa (dezambiguizare)
 Răchiteni, sat în județul Iași
 Răchitna, sat în raionul Noua Suliță din regiunea Cernăuți, Ucraina
 Răchitosu, sat în județul Vrancea

Toponime românești